Le nom Bergerot peut faire référence à:

 Alphonse Bergerot (1820-1912), un homme politique et écrivain français
 Charles Bergerot (1861-1941), un homme politique français, fils d'Alphonse Bergerot

Anthroponymie 
Le nom de famille Bergerot est un dérivé de berger, un nom de métier.

Autres noms de familles dérivés de berger : , , Bergerey, .

Notes et références